Filip Kastilský ( Felipe de Castilla y Molina, 28. května 1292, Sevilla – duben 1327, Madrid) byl kastilský infant, pán Cabrera a Ribery, regent království a příznivce templářského řádu.

Životopis 
Narodil se jako nejmladší z mnoha synů kastilského krále Sancha IV. a Marie z Moliny. V listopadu 1315 se oženil s Markétou de la Cerda. Manželství zůstalo bezdětné. Poté, co francouzský král Filip Sličný zahájil stíhání templářů a Filipův bratr, král Ferdinand, se ke stíhání váhavě přiklonil, postavili se kastilští příslušníci řádu na odpor proti pronásledování a část svých pevností ponechali pod Filipovou ochranou. Roku 1319 se Filip stal  poručníkem nezletilého synovce Alfonse XI. a regentem občanskými nepokoji zmítané Kastilie. Po Alfonsově boku setrval až do své smrti v dubnu 1327.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky

Reference 

Muži
Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští infanti
Kastilští regenti
Narození v roce 1292
Úmrtí v roce 1327
Narození 28. května
Narození v Seville